Појам  може да се односи на:

 Кетоза (шећер)
 Кетоза (болест)